

Пелам — місто, штат Алабама
 Пелам — місто, штат Джорджія
 Пелам — місто, штат Массачусетс
 Пелам — місто, штат Нью-Гемпшир
 Пелам — місто, штат Нью-Йорк
 Пелам — селище, штат Нью-Йорк
 Пелам — переписна місцевість, штат Теннессі